Gudrun (Edda), Gudrun of Kriemhild
 De hoofdfiguur uit het middeleeuwse Gudrunlied
Gudrun (orka), bekende zwaardwalvis
 Gudrun (toneelspel), een toneelspel in drie bedrijven door Albrecht Rodenbach